

Geografia 
 Azerbaigian
 Arzu – comune nel distretto di Xaçmaz

Persone 
 Álvaro Arzú – politico guatemalteco, presidente del Guatemala dal 1996 al 2000
 Arzu – ex calciatore spagnolo, difensore o centrocampista
 Felicita Arzú – modella beliziana, Miss Belize Mondo 2007 e Miss Belize Universo 2011
 Julio César Arzú – allenatore di calcio ed ex calciatore honduregno, portiere
 Quiarol Arzú – calciatore honduregno, difensore
 Raffaele Arzu – criminale italiano
 Siraj-ud-Din Ali Khan Arzu – poeta, linguista e lessicografo indiano